Джавад-Заде — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Джавад-Заде, Игорь Всеволодович (род. 1962) — советский и российский барабанщик.
 Джавад-заде, Мир Джафар (известен как Сеид Джафар Пишевари; 1892—1947) — революционер, деятель азербайджанского национально-освободительного движения в Иране.